A 2007-es MotoGP valenciai nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság tizennyolcadik , utolsó versenye. A versenyt Valenciában rendezték november 4-én.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

Források

 

Valencia
Motorversenyzés Spanyolországban
Valencia (Spanyolország)